Atommodell kan syfta på:

 Thomsons atommodell – en (numera motbevisad) atommodell som framlades 1904 av den brittiske fysikern J. J. Thomson
 Bohrs atommodell – en teori för atomen enligt vilken elektronerna rör sig i cirkulära banor runt atomkärnan framförd av Niels Bohr 1913

Se även
 Atomteori